Batalha de Cambrai (1917) — a primeira campanha bem sucedida dos britânicos que envolveu uma ofensiva com tanques
 Batalha de Cambrai (1918) — batalha durante a Ofensiva dos Cem Dias no fim da Primeira Guerra Mundial

Desambiguações de guerras e batalhas